Abigail Strate (ur. 22 lutego 2001 w Calgary) – kanadyjska skoczkini narciarska. Brązowa medalistka olimpijska z 2022 w drużynie mieszanej. Medalistka mistrzostw kraju. Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego 2022.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutowała w lipcu 2015, gdy wzięła udział w konkursach cyklu FIS Cup w Villach, jednak została wówczas dwukrotnie zdyskwalifikowana. W zawodach tej rangi ponownie wystartowała w marcu 2016 w Harrachovie, gdzie zajęła 12. i 29. pozycję. Dzięki zdobytym wówczas 24 punktom została sklasyfikowana na 60. miejscu klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2015/2016.

W grudniu 2016 zadebiutowała w Pucharze Świata. Wystąpiła w kwalifikacjach w Lillehammer, jednak nie awansowała do konkursu. W zawodach głównych zadebiutowała 11 grudnia 2016 w Niżnym Tagile, zajmując 34. miejsce. Pierwsze punkty w karierze zdobyła 16 lutego 2017 w Pjongczangu. Zajęła wówczas 26. miejsce.

Zdobywała medale mistrzostw Kanady: na skoczni normalnej brązowy w 2016 oraz srebrne w październiku 2017 i 2018, a na skoczni dużej srebrny w kwietniu 2017.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Calgary
Urodzeni w 2001